У́лица Скорохо́дова — улица в Советском округе Липецка. Проходит от улицы Льва Толстого до улицы Неделина. Пересекает улицы Советскую, Первомайскую, Октябрьскую. Параллельно проходит улица Фрунзе.

История 
Улица является одной из старейших в Липецке. Она просматривается ещё на плане города за 1787 год. Окончательно сформировалась в процессе коренной перестройки Липецка в 1-й половине XIX века при реализации генерального плана города, утверждённого в 1805 году. Прежнее название — Кана́вная улица дано по водоотводному каналу (канаве) Липовки от Верхнего пруда. Бо́льшая часть улицы расположена на берегах этого канала.

24 июня 1957 года улица получила нынешнее название в честь В. Н. Скороходова (1911—1930) — учителя в Сокольском сельсовете Липецкого района и посёлке Боровском, активного участника коллективизации, убитого «кулаками».

Улица берёт своё начало практически от Комсомольского пруда.

Застройка 
В расположенном здесь доме № 2 находится ряд административных учреждений. Напротив — «Tolstoy» ресто-бар (бывшие кафе «Фаворит», «Виски-бар»). Между Советской и Первомайской улицами по нечётной стороне улицы Скороходова расположен сквер, а по чётной — бывшее здание кафе «Минутка» (дом № 1, ныне здесь книжный магазин) и дом № 4, в котором ранее находилось городское управление архитектуры. В 2007 году здесь же построено здание, расположенное над каналом в виде как переправа (пивной ресторан Merzen).

Дома от перекрёстка с Первомайской до Октябрьской улицы относят к кварталу исторической застройки XIX века. Дом № 10 имеет статус . Далее до конца улицы застройка частная.

До середины 1970-х годов на месте нынешнего дома № 2 находилось двухэтажное здание бывшей гостиницы, построенное по проекту архитектора И. П. Машкова. С 1871 здесь также располагалась женская гимназия. В 1918 году здание было полностью передано под городскую школу № 1, которая базировалась здесь до своего переезда в 1973 году в новое здание на 13-м микрорайоне. Позже при коренной перестройке района между площадями Революции и Театральной этот исторический дом (вкупе с другими дореволюционными строениями, расположенными поблизости) был снесён.

Фотогалерея

Транспорт 
 к домам начала улицы — авт. 2, 6, 12, 25, 27, 30, 34, 40а, 308к, 315, 328, 351, 352, ост.: «Пл. Революции»; трол. 7, 9; авт. 2, 12, 22, 302, 306, 309, 315, 322, 325, 328, 352, 356, 359, 380, ост.: «Театральная пл.».
 к домам середины улицы — трол. 7, 9; авт. 22, 302, 306, 309, 322, 325, 356, 359, 380, ост.: «Ул. Фрунзе».
 к домам конца улицы — трол. 8; авт. 17, 25, 28, 302, 308, 308к, 317, 321, 322, 330, 332, 342, 343, 353, ост.: «Петровский рынок».

Литература 
 Л. Е. Рудаков. По следам легенд — Воронеж: Центрально-чернозёмное книжное издательство, 1980.
 В. М. Колтаков. Липецк. Страницы истории — Липецк: НПО «Ориус», 1991.
 Липецк. Атлас города — Москва: ФГУП «МАГП», 2003
 А. С. Нарциссов, Д. А. Нарциссов. «Липецк. Прогулки с краеведом» — Липецк: Творческий центр «Традиция», 2018.

Ссылки 
 Улицы Липецка на интерактивной карте
 Истории липецких улиц: городские легенды и достоверные факты.
 Все улицы Липецка

Улицы Липецка
Советский округ Липецка